Тысячник:
 Тысячник — то же, что «тысяцкий», чин, должность, военное звание, приблизительно соответствующее полковнику.
 Тысячник — (устар.) просторечное название богача, обладателя тысячного капитала.
 Тысячник — широко распространённый интернет-термин, означающий блог (а также его автора), имеющий не менее тысячи подписчиков-читателей.

Фамилия 
 Тысячник, Андрей Антонович — наводчик орудия 1160-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии 31-й армии 1-го Белорусского фронта, сержант.

См. также 
 Тысяча
 Движение тысячников